Mužská čtyřhra Western & Southern Open 2016 probíhala v polovině srpna 2016. Do deblové soutěže cincinnatského tenisového turnaje nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-francouzský pár Daniel Nestor a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Nestor nastoupil s krajanem Vaskem Pospisilem, aby podlehli v semifinále s dvojicí Ivan Dodig a Marcelo Melo. Spoluhráčem Rogera-Vasselina se stal krajan Julien Benneteau, s nímž skončil v úvodním kole na raketách dvojice Milos Raonic a Nenad Zimonjić.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený chorvatsko-brazilský pár Ivan Dodig a Marcelo Melo, který ve finále zdolal nizozemsko-rumunské turnajové pětky Jeana-Juliena Rojera s Horiou Tecăuem, když o vítězích rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů, vybojovali druhou trofej v probíhající sezóně a šestou společnou, respektive čtvrtou ze série Masters.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  '''Ivan Dodig /  Marcelo Melo (vítězové)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (finále)
  Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (2. kolo)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2016